Jacques Berthier ist der Name folgender Personen:

* Jacques Berthier (Schauspieler) (1916–2008), französischer Schauspieler
 Jacques Berthier (Komponist) (1923–1994), französischer Organist und Komponist